św. Oliwia z Brescii (ok. 119) – męczennica z Brescii
 św. Oliwa (Oliwia) z Anagni (zm. 492) – zakonnica z Anagni
 św. Oliwa (Oliwia) z Palermo (IX lub X w.) – męczennica, patronka Palermo i Kartaginy